Le tournoi de tennis de Marseille 2004 s'est déroulé du 23 au .

Faits marquants 
 Dominik Hrbatý remporte le tournoi en simple en battant Robin Söderling en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Mark Knowles et Daniel Nestor s'imposent face à Martin Damm et Cyril Suk.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Lien interne 
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Tableaux officiels : simples — doubles 

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
Tennis en France en 2004
Tennis en février 2004